

Toponymes

Buenavista, municipalité du département de Boyacá.
 Buenavista, municipalité du département de Córdoba.
 Buenavista, municipalité du département de Quindío.
 Buenavista, municipalité du département de Sucre.

Buenavista, commune de la province de Salamanque en Castille-et-León.
 Buenavista del Norte, commune de l'île de Tenerife dans les îles Canaries.
 Buenavista, localité de la commune de Breña Alta dans l'île de La Palma dans les îles Canaries.
 Buenavista, un quartier de Portugalete situé dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.

Buenavista, municipalité mexicaine de l'État de Michoacán.
 Buenavista, ville mexicaine de l'État de Mexico.
 Buenavista, station terminus de la Ligne B du métro de Mexico.

Buenavista, municipalité philippine du Agusan del Norte.
 Buenavista, municipalité philippine du Bohol.
 Buenavista, municipalité philippine du Guimaras.
 Buenavista, municipalité philippine du Marinduque.
 Buenavista, municipalité philippine de la province de Quezon.

Voir aussi